Gumpert kan syfta på:

Gumpert Sportwagenmanufaktur GmbH – en tysk biltillverkare
 Gumpert Apollo – en supersportbil
 Gumperts bokhandel – före detta bokhandel i Göteborg
 Gumperts hörna –  det hörn i Göteborg där Östra- och Södra Hamngatan möts på södra sidan av Fredsbron
 Gumperts villa – en kulturhistoriskt intressant byggnad i Djursholm

Personer
Ett svenskt efternamn som 2015 bars av 33 personer
 Jane Gumpert (1884–1959), svensk konstnär.
 Nathan Jacob Gumpert (1805–1854), svensk bokhandlare och förläggare.

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn